Intrigue est un groupe de rock sami formé à Karasjok en Norvège en 1989. Leur musique est en same du Nord et en anglais.

Membres 
 Øyvind Karlsen — Percussions
 Frank Rasmus — Bass
 Tore Skoglund — Guitare
 Geir Karikoski — Guitare
 Kai Somby — Chant

Anciens membres 
 Øystein Furuly - Percussions
 Steve Strømeng - Claviers
 Knut E. Bakkevold - Guitare
 Knut Skoglund - Percussions
 Bengt Roger Kåven - Bass
 Ove Skollevoll - Bass

Discographie 
 Intrigue, 1994
 Heavyjoik, 2002
 Crossover, 2003
 Čappa nieida, 2011

Références 

Culture samie